Izgrev kan syfta på:

Bulgarien 

 rajon Izgrev, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina, 
 Izgrev (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Blagoevgrad, 
 Izgrev (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Levski, 
 Izgrev (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Venets, 
 Izgrev (distrikt i Bulgarien, Smoljan), Obsjtina Nedelino, 
 Izgrev (distrikt i Bulgarien, Jambol), Obsjtina Elchovo,